Etnologia
 Cambas (Brasil) — um grupo indígenas do Brasil
 Cambas (Quênia) — um grupo etnolinguístico africano

Localidades
 Cambas (Oleiros) — freguesia no concelho de Oleiros, Portugal

Desambiguação